

Personaggi 
 Raimi – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco

Persone 
 Ivan Raimi – medico statunitense
 Sam Raimi – regista cinematografico statunitense
 Ted Raimi – attore statunitense